Lasarew ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Alexandrowitsch Lasarew (* 1967), sowjetischer bzw. russischer Schauspieler
 Alexander Nikolajewitsch Lasarew (* 1945), sowjetischer bzw. russischer Dirigent
 Alexander Sergejewitsch Lasarew (1938–2011), sowjetisch-russischer Schauspieler
 Anton Pawlowitsch Lasarew (* 1990), russischer Eishockeyspieler
 Eduard Leonidowitsch Lasarew (1935–2008), moldauisch-russischer Komponist

 Jewgeni Nikolajewitsch Lasarew (1937–2016), sowjetischer bzw. russischer Schauspieler
 Lewon Konstantinowitsch Lasarew (1928–2004), georgischer Bildhauer und Maler
 Michail Petrowitsch Lasarew (1788–1851), russischer Marineoffizier und Admiral
 Nikita Gerassimowitsch Lasarew (1866–1932), russischer Architekt und Bauunternehmer
 Nikolai Wassiljewitsch Lasarew (1895–1974), sowjetischer Toxikologe und Pharmakologe
 Pjotr Petrowitsch Lasarew (1878–1942), russischer Physiker, Geophysiker, Biophysiker und Hochschullehrer

 Wassili Grigorjewitsch Lasarew (1928–1990), sowjetischer Kosmonaut

 Wladislaw Borissowitsch Lasarew (1929–1994), russischer Chemiker

Lasarew bzw. Lazarev bezeichnet außerdem:
 eine Siedlung städtischen Typs in der Region Chabarowsk, siehe Lasarew (Ort)
 die Lasarew-Bucht, Bucht der Alexander-I.-Insel in der Antarktis
 das Lasarew-Gebirge, Gebirge im Viktorialand, Antarktika
 das Lasarew-Schelfeis, Schelfeis vor der Prinzessin-Astrid-Küste des Königin-Maud-Lands, Antarktika
 die Lasarew-See, Randmeer des Südlichen Ozeans vor der Küste des Königin-Maud-Lands, Antarktika
 die Lasarew-Station, eine ehemalige russische Forschungsstation auf dem Lasarew-Schelfeis
 den Lazarev Trough, eine Tiefseerinne vor der Clarie-Küste des Wilkeslands, Antarktika

Siehe auch:
 Nowolasarewskaja-Station (Neu-Lasarew'sche Station)